Statistika Maltese Premier League v sezoně 1939/40.

Přehled 
Hrálo šest týmů a šampionem se stal tým Sliema Wanderers FC.

Tabulka 

Play-off

 Sliema Wanderers FC 2-1 St. George's FC

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1939
Fotbal v Evropě v roce 1940